Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2010 wurde am 30. Juli und 1. August 2010 im Olympiastadion Estadi Olímpic Lluís Companys der spanischen Stadt Barcelona ausgetragen.

Europameister wurde der Deutsche Christian Reif. Kafétien Gomis aus Frankreich errang die Silbermedaille. Bronze ging an den Briten Christopher Tomlinson.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der deutsche Europameister Christian Reif verbesserte den bestehenden EM-Rekord im Finale am 30. Juli bei einem Rückenwind von 1,6 m/s um sechs Zentimeter auf 8,47 m. Zum Europarekord fehlten ihm 39, zum Weltrekord 48 Zentimeter.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Sprüngen mitbenannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
30. Juli 2010, 18:35 Uhr

32 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Elf von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 8,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit dem nächstplatzierter Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So mussten schließlich 7,98 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

1. August 2010, 20:10 Uhr

Überraschender Sieger wurde mit einer Weltjahresbestleistung von 8,47 m der Deutsche Christian Reif. Nach zwei Fehlversuchen drohte ihm sogar das frühzeitige Aus. Doch Reif steigerte seine persönliche Bestleistung im dritten Sprung um zwanzig Zentimeter und gewann die Goldmedaille. Kafétien Gomis aus Frankreich errang mit einer neuen persönlichen Saisonbestleistung von 8,24 m die Silbermedaille. Nur einen Zentimeter dahinter folgte der Brite Chris Tomlinson auf Platz drei.

Weblinks 
 Barcelona European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 17. Februar 2023
 Europameisterschaften in Barcelona (27. Juli bis 1. August), WEITSPRUNG MÄNNER, leichtathletik.de, abgerufen am 17. Februar 2023
 Men Long Jump Athletics European Championship 2010 Barcelona (ESP), todor66.com, abgerufen am 17. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 21st European Athletics Championships. Barcelona ESP 27 JUL–01 AUG 2010, Estadio Olímpico, Men Long Jump, S. 674, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 17. Februar 2023
 Track and Field Statistics, European Championships 2010, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 17. Februar 2023

Videolink 
 Men's Long Jump Final | Barcelona 2010, youtube.com, abgerufen am 17. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2010